Чезаре Саккаджи (; 7 февраля 1868, Тортона — 3 января 1934, там же) — итальянский живописец, близкий символизму. Входил в так называемую «группу Тортона». К этой группе относят также Джузеппе Пеллиццу да Вольпедо, Анджело Барабино, Джиджи Куньоло и Пьетро Доссола.

Биография 
Из бедной семьи. Сын портного Доменико Саккаджи и его жены Сантины из небольшого города Тортона на север-западе Италии (регион Пьемонт). Рано проявил свой художественный талант, благодаря чему получил стипендию в 500 лир от муниципалитета Тортоны для обучения в Академии Альбертина в Турине. В академии Саккаджи учился у Джакомо Гроссо и других маститых живописцев, и в 1890 году успешно окончил её, зарекомендовав себя хорошим учеником. После этого отправился из Турина в Рим, чтобы, по давней традиции европейских живописцев, усовершенствовать там свои способности. В Риме вошёл в окружение Д’Аннунцио, кумира итальянских интеллектуалов своего поколения. Помимо Д’Аннунцио, влияние на Саккаджи оказали живопись прерафаэлитов и увлечение историей Италии, особенно её античным прошлым, которое каждое новое поколение живописцев трактовало в собственном ключе.

В этот период Саккаджи уже заявил о себе работами на исторический сюжет, однако помимо этого создавал также портреты и жанровые сцены. Он также создал большую фреску в церкви Сан-Джоаккино (Турин), которая позднее пострадала при бомбардировке города союзниками 13 июля 1943 года, но в дальнейшем была восстановлена. Он выставлял свои картины в Милане и на Венецианской биеннале (проводится с 1895 года), а в 1900 году получил бронзовую медаль на Всемирной выставке в Париже за пастель «Alma Natura Ave». Ободрённый успехом, художник несколько лет прожил в Париже, три раза выставлял свои картины на Парижском салоне, активно создавал графические работы и был близок к стилю ар-нуво (модерн).

После этого художник вернулся в родную Тортону. К началу Первой мировой войны он сперва отнёсся безразлично, но затем создал несколько проникновенных картин о войне. В 1920-х годах художник снова отправился в путешествие, на этот раз — со своим учеником Антонио Энрико (1906—1970), с которыми они объехали всю Италию и большую часть Европы.

Чезаре Саккаджи скончался в Тортоне 3 января 1934 года и был похоронен там же на городском кладбище. Жители города Тортона, гордившиеся своим выдающимся земляком, приняли решение назвать его именем улицу.

Как художник Саккаджи работал на стыке реализма и символизма. Его картины отличает возвышенность, красочность, тщательная проработка образов, вдумчивый интерес к прошлому, в том числе к языческому Риму и Древнему Востоку. Наряду с такими своими современниками, как Аристид Сарторио, Саккаджи создал особый, возвышенный и впечатляющий стиль искусства, который, однако, в современной Италии нередко вызывает ассоциации с эпохой Муссолини.

Персональные выставки, посвящённые творчеству Саккаджи, состоялись в Тортоне в 2000 и 2008—2009 годах. По случаю первой выставки была выпущена монография о жизни и творчестве художника, по случаю второй выставки о художнике был снят короткометражный документальный фильм.

Галерея

Литература 
 M. Galli, Tra D’Annunzio e Debussy. Il Martirio di San Sebastiano di Cesare Saccaggi, Voghera, 2019.
 M. Bonadeo, Cesare Saccaggi a Garbagna: le ragioni di una mostra, in «Il Popolo», Tortona, 2019.
 M. Galli, Gemelli diversi: Giuseppe Pellizza e Cesare Saccaggi nel 150º anniversario della loro nascita, Voghera, 2018.
 M. Rubbini, Una donazione per educare al bello, Bologna, 2016.
 M. Galli, Il mito del medioevo, Voghera, 2016.
 C. Wilcke Bocca, «Contrasti» del pittore Cesare Saccaggi. Viaggio di un quadro: da Tortona a Ovada passando per Venezia, in «URBS», rivista trimestrale dell’Accademia Urbense di Ovada, n.1, 2016.
 M. Galli, Artisti in prima linea. Anacleto Boccalatte, Pietro Dossola e Cesare Saccaggi, Voghera, 2015.
 M. Galli, Cesare Saccaggi e la classicità, Voghera, 2015.
 A.A.V.V. «I tortonesi e la grande guerra. Quattro anni di sofferenze al fronte ed in città», catalogo della mostra svoltasi a Tortona, dal 21.2.2015 al 19.4.2015, Tortona, 2015.
 M. Galli, Il figlio del sarto, Voghera, 2014.
 G. Schialvino, Solo donna. La figura femminile nella prima metà del '900 in Piemonte, Bra, 2011. http://id.sbn.it/bid/TO01804584
 A.A.V.V., Cesare Saccaggi: tra Eros e Pan. Catalogo della mostra tenutasi a Tortona dal 13/12/2008 all’8/3/2009, Torino, 2008. http://id.sbn.it/bid/TO01693131
 U. Battegazzore, Cesare Saccaggi, un poliedrico pittore internazionale, in «Il Popolo», Tortona, 2000.
 Studio d’Arte e Restauro Gabbantichità, Cesare Saccaggi, un poliedrico pittore internazionale, Tortona, 2000.
 M.M. Lamberti e L. Castagno, Lionello Venturi e la pittura a Torino 1919—1931, Fondazione C.R. Torino, 2000.
 R. Bossaglia, Gli orientalisti italiani: cento anni di esotismo 1830—1940, Venezia, 1998.
 S. Morando, Opera di Saccaggi donata alla città, in «Sette Giorni», Tortona, 1995.
 L. Marini, Il valore dei dipinti dell’ottocento e del primo novecento, Torino, 1993.
 V. Basiglio: Contributo alla riscoperta del pittore Cesare Saccaggi, in «Sette Giorni», Tortona,1993.
 G. Decarlini, Cesare Saccaggi, pittore insigne, e la storia della sua famiglia, in «Sette Giorni», Tortona, 1993.
 M. L. Caffarelli: Saccaggi, Le prince charmant, in «Il Piccolo», Alessandria,1993;
 A. Dragone: «Semiramide», in «Ottocento», n° 18, Mondadori, Milano, 1989.
 A. Galvano, Artemis Efesia: il significato del politeismo greco, Il Quadrante, 1989.
 L. Mallè: La Pittura dell’Ottocento Piemontese, Torino, 1976.
 L. e F. Luciani: «Dizionario dei pittori italiani dell’800», Firenze, 1974.
 A.A.V.V. Pittori tortonesi fra l’800 e il 900: Pellizza, Cesare Saccaggi, Barabino, Mario Patri: Tortona, 17-28 maggio 1970. http://id.sbn.it/bid/SBL0352874
 Ugo Rozzo, Cesare Saccaggi, in Pittori tortonesi fra l’800 e il '900, Tortona, 1970.
 A. M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori e incisori italiani moderni, Milano 1962.
 A. Arzano: Cesare Saccaggi pittore d’ogni grazia, Biblioteca Civica di Tortona, 1934.
 A. Fantozzi: La montagna nei quadri di Cesare Saccaggi, in «Alpinismo», Torino, 1932.
 Piccoli, Ricci, Antonelli, Mostre personali degli artisti A. Paoli Pogliani, Cesare Saccaggi, A. Colavini, Carlo Montani: Galleria Micheli, dal 2 al 16 febbraio 1930, Milano, 1930. http://id.sbn.it/bid/LO10813026

Примечания

Комментарии 

Художники Италии XIX века
Художники Италии XX века